El Torneig d'Umag 2010, oficialment conegut com a ATP Studena Croatia Open Umag 2010, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de juliol i l'1 d'agost de 2010 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010